Molekulska formula -{C19H32}- se može odnositi na:

 Androstan
 Etioholan